Monastero di San Lorenzo ad Ammiana
 Monastero di San Lorenzo al Lanzo a Civitella Paganico
 Monastero dell'Escorial a San Lorenzo de El Escorial

Pagine correlate 

 Chiesa di San Lorenzo